Heinrich Wilhelm Grauert – filologo classico tedesco
 Ulrich Grauert – generale tedesco della Luftwaffe